Le nom Pietro del Monte est porté par les personnes suivantes :
 Pietro del Monte (1400-1457), un juriste,  canoniste et humaniste vénitien ;
 Pietro del Monte (1457-1509), un condottiere, philosophe et écrivain italien ;
 Pietro del Monte (?-1572), le  maître de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.